Potengiense – abitanti di Potengi
Potengiense – abitanti di São Paulo do Potengi